A praia da Barra localiza-se no município de Cairu, pertencente a Salinas das Margaridas, é onde possui o encontro do mar com rio formando um grande rio de águas escuras e agradáveis de se mergulhar e nadar.Encontram-se casas e povoado pequenos e a forma de a acesso até a praia é por cairu ou pela estrada que passa em Encarnação de salinas, Salinas das margaridas, Cairu e outros municípios.

Pontal